Боће могу бити:
 Боће (Рашка), насељено место у општини Рашка, Србија
 Боће (Брчко), насељено место у дистрикту Брчко, БиХ
или
 Боће, спортски реквизити у боћању